Huize Welgelegen (Amsterdam), een dienstwoning van Artis
Huize Welgelegen (Hardenberg), een landhuis in Heemse
Ander huizen, boerderijen, zie Welgelegen